Kircheis ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Erdmann Kircheis (1830–1894), deutscher Unternehmer
 Christoph Kircheis (1935–1979), deutscher Kirchenmusiker
 Friedrich Kircheis (* 1940), deutscher Organist
 Kerstin Kircheis (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)
 Paul Kircheis (1896–1982), deutscher Journalist, Beamter und sozialdemokratischer Politiker
 Ralph Kircheis (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Samuel Kircheis (* 1980), deutscher Filmeditor und Regisseur